Numele Robert Anderson se poate referi la:
 Robert Anderson (matematician) (1668–1696), specialist în textile și matematician englez
 Robert Anderson (inventator), inventator scoțian din secolul al XIX-lea
 Robert Anderson (poet) (1770–1833), poet englez
 Robert Anderson (autor) (1750–1830), autor și critic literar scoțian.